Tanida ist der Familienname folgender Personen:

 Naotsugu Tanida (* 1965), japanischer Badmintonspieler
 Soshiro Tanida (* 2005), japanischer Fußballspieler